Panayía kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vasilópoulo, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Priólithos, bergstopp, Västra Grekland, 
 Panagía (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Panagía (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Panagía (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Panayía (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Pérani, ort, Attika, Nomós Piraiós, 
 Panayía (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar